Regierung Leterme steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Leterme I (2008)
 Regierung Leterme II (2009 bis 2011)